Камино а лос Пирулес има више значења:

 Камино а лос Пирулес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Камино а лос Пирулес (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику